Park Key est le nom de deux îles de Floride :
Park Key, dans les Lower Keys.
Park Key, dans le parc national des Everglades.